Гейковка — многозначный термин.

 Гейковка — село в Криворожском районе Днепропетровской области Украины.
 Гейковка — железнодорожная станция Криворожской дирекции Приднепровской железной дороги.
 Гейковка — прежнее название села Софиевка Криворожского района Днепропетровской области.